Villingen-Schwenningen, une ville située dans le sud-ouest du Land du Bade-Wurtemberg en Allemagne
 Villingen (Hesse), un village près de Hungen, en Hesse en Allemagne